Het ATP-toernooi van Estoril 2001 (met de officiële naam Estoril Open) vond plaats van 9 tot en met 15 april 2001. Er werd gespeeld op de gravel-buitenbanen van het Estádio Nacional in de Portugese stad Estoril.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

2001
Estoril